

События 

 Иоанн был пожалован первым Архиепископом Новгородским по желанию паствы.
 1165—1214 — Король Шотландии Вильгельм I Лев (1143—1214), внук Давида I и брат Малькольма IV.
 Битва при Крогене — Генрих II вторгся в Уэльс, но побеждён и вынужден отступить.
 Папа Александр III возвращается в Рим. Начинается новый виток противостояния с императором Фридрихом Барбароссой.
 Мануил I Комнин вызвал из Галича Андроника и примирился с ним. Мануил двинулся к Зевгмину против венгров. При переправе через Дунай ромеи нанесли венграм поражение. Ромеи осадили и взяли Зевгмин.
 1165, июнь — 1166, июль — Годы Эйман (Япония).
 1 мая — по преданию начали строить Китеж.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1165 году
 Владислав III Тонконогий — король Польский.
 21 августа — Филипп II Август, король Франции.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1165 году
 11 апреля — Иштван IV, король Венгрии.

См. также